Ben Vorlich, hegy Skóciában a Loch Earn mellett
Ben Vorlich, hegy Skóciában a Loch Lomond mellett